Nieuw Noord (bouwplan), een nieuwbouwplan voor de Amsterdamse grachtengordel.
Nieuw Noord (supportersgroep), een supportersgroep van voetbalclub sc Heerenveen